Oxney kan syfta på:

 Öxney – en ö i republiken Island
 Isle of Oxney – en ö i England